Villalba peut désigner :

Patronyme 
 Darío Villalba (1939-2018), peintre espagnol
 Héctor Villalba (né en 1954), homme politique de la région de Valence en Espagne.
 Héctor Villalba (footballeur) (1994-), footballeur Argentin.
 Jacinto Villalba, joueur de football international paraguayen
 Juan Bautista Villalba (1924-2003), footballeur paraguayen
 Luis Héctor Villalba (1934- ), prélat argentin, archevêque émérite de Tucumán et cardinal
 Salvador Villalba (1924-?), joueur de football international paraguayen
 Tomás Villalba (1805-1886) , homme politique uruguayen.

Toponymes

Villalba : nom castillan de la commune espagnole de la province de Lugo en Galice. Son nom en galicien est Vilalba.
 Villalba de Duero : commune espagnole de la province de Burgos.
 Villalba del Alcor : commune espagnole de la province de Huelva.
 Villalba de los Alcores : commune espagnole de la province de Valladolid
 Villalba de Guardo : commune espagnole de la province de Palencia 
 Villalba de Lampreana : commune espagnole de la province de Zamora
 Villalba de la Sierra : commune espagnole de la province de Cuenca
 Villalba de los Barros : commune espagnole de la province de Badajoz, Extremadura.
 Villalba de Perejil : commune espagnole de la province de Saragosse
 Villalba de los Llanos : commune espagnole de la province de Salamanque, Castille-et-León.
 Villalba de Rioja : commune espagnole de La Rioja.
 Villalba Sasserra : commune espagnole de la province de Tarragone.
 Villalba de los Arcos : commune espagnole de la province de Tarragone.

Villalba : une commune de Sicile.

Villalba : une commune.

Villalba : l'une des onze municipalités de l'État de Nueva Esparta ;
 Capitale Villalba : l'une des deux divisions territoriales et statistiques de la municipalité de Villalba dans l'État de Nueva Esparta.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme